Вольфганг Хоттенротт (, ) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1968 в составе восьмёрки, бронзовый призёр Игр 1964 года в двойках распашных без рулевого, чемпион Европы 1967 года, многократный чемпион Германии.

Биография 
Вольганг Хоттенротт родился в 1940 году в Ганновере. В 1964 году Хоттенротт впервые стал чемпионом Германии, выиграв вместе с Михаэлем Шваном соревнования в двойках распашных без рулевого, а также стали серебряными призёрами в двойках с рулевым, где вместе с Хоттенротом и Шваном выступал ещё и Норберт Крус. Благодаря этому успеху немецкая двойка получила право выступить на чемпионате Европы в зачёте двоек без рулевого, где стала серебряным призёром, уступив только гребцам из Нидерландов, а также место в составе объединённой германской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио. 

В соревнованиях двоек распашных без рулевого Хоттенротт и Шван успешно преодолели предварительный раунд, выиграв свой заезд, и напрямую пробились в финал. В решающем заезде немецкая двойка стартовала в среднем темпе и к отметке в 500 метров уступала лидерам почти 4 секунды. К середине дистанции немцам удалось чуть сократить отрыв, но они по прежнему располагались на 4-й позиции. Вторую половину дистанции Хоттенротт и Шван прошли значительно быстрее, относительно сборной Великобритании, в результате чего немецким гребцам удалось подняться на третье место и стать обладателями бронзовых наград.

В 1965 году Хоттенротт и Шван смогли защитить титул чемпионов Германии в двойках, а также выиграли золото в составе четвёрки и бронзу в восьмёрках. Именно в зачёте четвёрок Хоттенрот выступил на домашнем чемпионате Европы в Дуйсбурге, и вновь стал серебряным призёром. С 1966 года Хоттенротт стал выступать за клуб DRC von 1884 Hannover. В 1966 и 1967 годах Хоттенротт дважды становился чемпионом страны в четвёрках. В зачёте восьмёрок Хоттенротт стал вторым в 1966 году и чемпионом в 1967 и 1968 годах. Также на счету немецкого гребца в 1967 году значится победа в восьмёрках на чемпионате Европы.

На летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико Хоттенротт выступал в составе восьмёрки. Выиграв предварителный заезд немецкий экипаж пробился в главный финал. Решающий заезд прошёл в упорной борьбе между сборными ФРГ и Австралии. В итоге на финише первыми оказались немецкие гребцы, выигравшие у австралийцев 0,98 с. По итогам года немецкая восьмёрка была признана командой года в ФРГ. 27 ноября 1968 года Хоттенротт был награждён Серебряным лавровым листом.

Следующего успеха Хоттенротт добился лишь в 1971 году, когда вместе с Хайнцом Муссманом и Хайнцем Фарином стал серебряным призёром национального чемпионата в двойках с рулевым. В 1972 году немецкая двойка в этом же составе завоевала уже золотую медаль чемпионата Германии. Тем не менее на летних Олимпийских играх в Мюнхене Хоттенротт выступал в составе восьмёрки. На церемонии открытия Игр олимпийским чемпионам 1968 года в восьмёрках было доверено право нести Олимпийский флаг. На Играх 1972 года вновь изменилась система проведения соревнований и теперь для попадания в финал необходимо было преодолеть ещё и полуфинальную стадию. Немецкий экипаж смог уверенно справиться с этой задачей, выиграв свой полуфинальный заезд. В финале сборная ФРГ не смогла защитить звание олимпийских чемпионов, заняв по итогам соревнований только 5-е место. 

После окончания Игр Хоттенротт завершил спортивную карьеру. В дальнейшем сначала работал, а затем возглавил компанию отца по санитарным установкам в Ганновере.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1968 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Чемпионы Германии по академической гребле
Кавалеры Серебряного лаврового листа